Літні Паралімпійські ігри 1992 () пройшли в місті Барселона, Іспанія, з 3 серпня по 14 серпня. На змагання приїхало 3020 спортсменів, які змагалися у 15 видах спорту та розіграли 487 комплектів нагород.

Підсумковий медальний залік

Див. також  
 Літні Олімпійські ігри 1992
 Дефлімпійські ігри

Паралімпійські ігри
Серпень 1992